Speciale kan henvise til flere artikler: 
 En afsluttende opgave, der skrives af en universitetsstuderende for at tage eksamen i et fag.
 En valgt studie- eller fagretning inden for et fag, for eksempel et medicinsk speciale.